El topónimo Woodlake puede hacer referencia a dos lugares de Estados Unidos:

 Woodlake, una ciudad en el estado de California; o
 Woodlake, un lugar designado por el censo en el estado de Virginia.